Ободово — название населённых пунктов в России:

 Ободово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Ободово — село в Спировском районе Тверской области.